Geier může být:

 Geier (hora) – hora v Tuxských Alpách v rakouské spolkové zemi Tyrolsko

křestní jméno
 Geir Haarde (* 1951) – 21. předseda vlády Islandu (2006-2009)
 Geir Ivarsøy (1957–2006) – norský programátor
 Geir Karlstad (* 1963) – norský rychlobruslař
 Geir Moen (* 1969) – norský atlet, sprinter